Sainte-Geneviève-des-Bois kan syfta på:

 Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne
 Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret